

Patronyme 

famille
 famille de Saint-Exupéry, une famille originaire du Périgord, dont le plus illustre représentant est Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), écrivain et aviateur français, auteur du Petit Prince ;

personnalités
 Marie-Madeleine de Saint-Exupéry (1897-1927), écrivaine ;
 Simone de Saint-Exupéry (1898-1978), historienne, femme de lettres ;
 Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), écrivain, poète, aviateur et reporter ;
 Patrick de Saint-Exupéry (1962), journaliste.

Toponymie

avenue Antoine de Saint-Exupéry, à Woluwe-Saint-Pierre  ;

Saint-Exupéry, en Gironde ;
 Saint-Exupéry-les-Roches, en Corrèze ;
 avenue de Saint-Exupéry, à Bellegarde-sur-Valserine ;
 rue Antoine-de-Saint-Exupéry, à Lyon ;
 aéroport Lyon-Saint-Exupéry, à Lyon ;
 Lyon-Saint-Exupéry, la gare TGV de Lyon ;
 avenue de Saint-Exupéry, à Mandelieu-la-Napoule ;
 quai Saint-Exupéry, à Paris ;
 avenue de Saint-Exupéry, à Toulouse ;
 avenue de Saint-Exupéry, à Villeurbanne.

Établissements d'enseignement 
Lycée Antoine-de-Saint-Exupéry ou une de ses variantes peut désigner :

en France
 Lycée Saint-Exupéry, à Blagnac (Haute-Garonne) ;
 Lycée Antoine-de-Saint-Exupéry, à La Rochelle (Charente-Maritime) ;
 Lycée Saint-Exupéry, à Marseille (Bouches-du-Rhône) ;
 Cité scolaire Antoine-de-Saint-Exupéry, à Lyon (Rhône) ;
 Lycée polyvalent Antoine-de-Saint-Exupéry, à Créteil (Val-de-Marne) ;
 Cité scolaire Saint-Exupéry, à Bellegarde-sur-Valserine, dans l'Ain ;

à l'étranger
 , à Brazzaville (Congo) ;
 Lycée Antoine-de-Saint-Exupéry, lycée franco-allemand à Hambourg (Allemagne) ;
 Lycée Antoine-de-Saint-Exupéry, à Santiago (Chili) ;
 , à Ouagadougou (Burkina Faso).

Oeuvres 

 Saint-Exupéry, prince des pilotes (1961), une biographie de l'aviateur ;
 Saint-Exupéry : La Dernière Mission (1994), un téléfilm français, retraçant la vie de l'aviateur ;
 Saint-Ex (1996), un film britannique, retraçant la vie de l'aviateur.

Saints 
Saint Exupéry est la forme occitane correspondant au français saint Exupère ou saint Spire.
Sept saints portent ce nom, cinq saints et deux saintes :

 Exupère de Toulouse, évêque ;
 Exupère de Bayeux, évêque ;
 Exupère de Vienne, martyr ;
 Exupère d'Attalia, martyr ;
 Exupère d'Agaune, martyr ;
 Exupérie du Quercy ;
 Exupérie de Rome, martyre.

Il est possible que la famille d'Antoine doive son nom à l'évêque de Toulouse.

Autres 
 Trio Saint-Exupéry, une formation musicale dont les membres sont issus de France, de Suisse et de Belgique
 CMA CGM Antoine de Saint Exupéry, un navire porte-conteneurs qui est exploité par la compagnie maritime française CMA-CGM

Homonymie de patronyme